

Geografia
 Maggiora – comune italiano della provincia di Novara

Persone
 Domenico Maggiora – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pier Paolo Maggiora – architetto italiano

Aziende
 Carrozzeria Maggiora – azienda di carrozzeria
 Maggiora – azienda dolciaria.